Гейлс:

 Гейлс, Джейсон (род. 1970) — американский гребец.
  (1761—1841) — британский и американский журналист и издатель.
  (1786—1860) — его сын, мэр Вашингтона.
 Гейлс, Стивен (1677—1761) — английский физиолог, химик, изобретатель.
 Гейлс, Уэстон (1877—1939) — американский органист и дирижёр.
 Гейлс — тауншип в округе Редвуд, Миннесота, США.